Поса́дский — многозначное понятие.

Фамилия 
 Посадский, Владислав Анатольевич (1964—2004) — участник боевой операции по освобождению заложников в Чеченской Республике, Герой Российской Федерации.
 Посадский, Иван Никитович (1900—1943) — советский военачальник, участник Гражданской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза.
 Посадский, Томаш (род. 1961) — польский политик, президент города Гданьска (1994—1998).

Топоним 
 Посадский — муниципальный округ Петроградского района Санкт-Петербурга.

Другое 
 Посадский — сеть продуктовых магазинов в Тольятти и Самаре.

См. также 
 Посад
 Посадские люди
 Посадский переулок